Molekulska formula -{C4H11N}- se može odnositi na:

 Dietilamin
 Izobutilamin
 N-Butilamin
 Sec-Butilamin
 Tert-Butilamin
 Tetrametilamonijum